

São José do Divino est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São José do Divino est une municipalité de l'État du Piauí

Voir aussi

 São José

Sao Jose do Divino